Ácido molibdico se refere a um sólido, que é a forma hidratada do trióxido de molibdênio. 

As formas mais bem conhecidas são as mais simples, a monohidratada, MoO3·H2O, bem como a dihidratada (MoO3·2H2O). 

Ácidos
Compostos de hidrogénio
!Esboços sobre compostos inorgânicos
Molibdatos